Niujie bezeichnet:

 Niujie (Shiping) (牛街镇), Großgemeinde im Kreis Shiping in der chinesischen Provinz Yunnan
 Niujie (Yiliang) (牛街镇), Großgemeinde im Kreis Yiliang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Niujie (Eryuan) (牛街乡), Gemeinde im Kreis Eryuan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Niujie (Weishan) (牛街乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Weishan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Niujie (Midu) (牛街彝族乡), Nationalitätengemeinde der Yi im Kreis Midu in der chinesischen Provinz Yunnan
 Niujie (Xicheng) (牛街街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xicheng der chinesischen Hauptstadt Peking